Ку́зичев — русская фамилия.

 Кузичев, Анатолий Александрович (род. 1969) — российский журналист, радио- и телеведущий, обозреватель, продюсер.
 Кузичев, Андрей Владимирович (род. 1970) — российский актёр театра и кино.